Вячесла́в Ти́мченко:
 Тимченко, Вячеслав Николаевич (род. 1971) — украинский хоккеист.
 Тимченко, Вячеслав Степанович (род. 1955) — депутат Государственной думы IV—VI созывов, член Совета Федерации от законодательного (представительного) органа государственной власти Кировской области.